Housatonic – fiume degli Stati Uniti d'America
 Housatonic – centro abitato degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate

USS Housatonic